Tam o' Shanter, poesia di Robert Burns
Tam o' shanter, copricapo scozzese